Орьоль:

 Орьоль (Буш-дю-Рон) — коммуна на юго-востоке Франции в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег
 Орьоль (Шаранта) — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату

См. также 

 Ориоль
 Орёл